Madaras (Bácsalmási), plaats en gemeente in Hongarije
 Mădăras (Bihor), plaats in Roemenië
 Mădăraș (Harghita), plaats in Roemenië
 Mădăraș (Mureș), plaats in Roemenië